Apex kan syfta på följande:

 Apex (medicin), medicinsk term för spets, till exempel hjärtspets och lungspets 
 Apex (tand), tandrotens yttersta spets
 Apex (astronomi), term för solens riktning genom Vintergatan
 Atacama Pathfinder Experiment (APEX), ett radioteleskop i Chile
 Apex (motorsport), mellersta punkten av en kurvas insida i motorsport
 Apex Legends, ett datorspel

Geografi

USA 

 Apex, North Carolina, ort, Wake County, 
 Apex, Kalifornien, ort, El Dorado County, 

Robotskapade USAförgreningar